Cordun se poate referi la:
 Cordun roman de Eusebiu Camilar
Localități din România: 
Cordun, Mehedinți
Cordun, Neamț

Toponime românești